Мла́дшие су́дьи заседают на скамье Верховного суда Канады. Это звание жалуется восьми судьям этого Суда, не занимающим должность главного судьи Канады. При назначении младших судей они должны дать официальную присягу и быть пожалованы званием «почтенный» на время своей службы в этом качестве.

В течение службы в Верховном суде они подчиняются тем же нормам, что и главный судья Канады.

Провинция Квебек является единственной канадской провинцией, которая ввела у себя Гражданский кодекс, вследствие чего Закон о Верховном суде обязывает федеральное правительство обеспечивать, чтобы трое из девяти судей происходили из Квебека. Это требование введено для того, чтобы часть Суда имела достаточный опыт работы в единственной в Канаде провинции с гражданским правом.

Список младших судей Верховного суда Канады 

Верховный суд Канады